Tatay steht für:

 Tatay (Insel), eine der Quiniluban-Inseln auf den Philippinen

Tatay ist der Familienname von:

 José Vicente Nácher Tatay (* 1964), spanischer Ordensgeistlicher und Erzbischof von Tegucigalpa in Honduras